Valkeissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkeissaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Valkeissaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Valkeissaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar